Хрушевец може бити:

 Хрушевец (Шентјур), насељено мјесто у општини Шентјур, Република Словенија
 Хрушевец (Доња Стубица), насељено мјесто града Доња Стубица, Република Хрватска
 Хрушевец Купљенски, насељено мјесто града Запрешића, Република Хрватска
 Хрушевец Пушћански, насељено мјесто града Запрешића, Република Хрватска
 Горњи Хрушевец, насељено мјесто у општини Краварско, Република Хрватска
 Доњи Хрушевец, насељено мјесто у општини Краварско, Република Хрватска